Prinz von Hessen bezeichnet folgende Personen:

 Christoph von Hessen (1901–1943), deutscher Adliger, SS- und NSDAP-Mitglied, Leiter des Forschungsamtes und Bruder von Richard und Wolfgang
 Heinrich Donatus von Hessen (* 1966), deutscher Betriebswirt, Oberhaupt des Hauses Hessen
 Moritz von Hessen (1926–2013), deutscher  Unternehmer, Oberhaupt des Hauses Hessen
 Richard von Hessen (1901–1969), deutscher Politiker (NSDAP) und Präsident der Deutschen Verkehrswacht
 Wolfgang von Hessen (1896–1989), deutscher Adliger, Prinz der Linie Hessen-Kassel des Hauses Hessen

Prinz von Hessen bezeichnet:
 Weingut Prinz von Hessen, ein Weingut 
 Grube Prinz von Hessen, ein Braunkohlenbergwerk bei Darmstadt